Haapalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eero Haapalainen (1880-1937), homme politique et journaliste finlandais
Hannu Haapalainen (1951-2011), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1971), musicien et compositeur finno-suédois

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois